

Patronymes 
 Vincent Poupard (1729-1796), prêtre, historien et homme politique français.
 Ambroise Poupard-Duplessis (1789-1858), homme politique français.
 Paul Poupard (1930-), cardinal français, président émérite du Conseil pontifical pour la culture et ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège.
 Poupard, pseudonyme d'Alexandre Mermin (1969-), illustrateur et dessinateur français de bandes dessinées.
 Guillaume Poupard (1972-), directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). 

Homonymie de patronyme